Santarossa – cognome italiano
 Massimiliano Santarossa – scrittore italiano
 Walter Santarossa – cestista e allenatore di pallacanestro italiano